Ihara ist der Familienname folgender Personen:

 Keiko Ihara (* 1973), japanische Autorennfahrerin
 Masami Ihara (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Ihara Saikaku (1642–1693), japanischer Schriftsteller
 Shintaro Ihara (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yasuhide Ihara (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Yasutaka Ihara (* 1938), japanischer Mathematiker